Список видів роду крепідот:

Список, який станом на 11.11.2019 містить 313 визнаних видів роду крепідот (Crepidotus), складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Crepidotus acanthosyrinus Singer, 1952
 Crepidotus acerinus Vaček, 1949
 Crepidotus affinis E.Horak, 2018
 Crepidotus alabamensis Murrill, 1917
 Crepidotus albatus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus albescens (Murrill) Redhead, 1984
 Crepidotus albissimus Murrill, 1943
 Crepidotus albolanatus E.Horak, 2018
 Crepidotus alnicola Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus alveolus (Lasch) P.Kumm., 1871
 Crepidotus amarus Murrill, 1943
 Crepidotus ampullicystis Singer, 1973
 Crepidotus angustifolius Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus antillarum (Pat.) Singer, 1947
 Crepidotus apodus Capelari, 2006
 Crepidotus appalachianensis Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus applanatus (Pers.) P.Kumm., 1871
 Crepidotus aquosus Murrill, 1913
 Crepidotus argipodus (Singer) L.Guzmán-Dávalos, C.K.Pradeep & M.C.Aime, 2017
 Crepidotus aristoteliae Singer, 1962
 Crepidotus asiaticus Guzm.-Dáv, C.K.Pradeep & T.J.Baroni, 2017
 Crepidotus aurantiacus Bres., 1907
 Crepidotus aureifolius Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus aureus E.Horak, 1978
 Crepidotus australis Singer, 1973
 Crepidotus austroandinus Singer, 1969
 Crepidotus autochthonus J.E.Lange, 1938
 Crepidotus avellaneus Hesler & A.H.Sm., 1965

B 

Crepidotus badiofloccosus S.Imai, 1939
 Crepidotus bakerae Ueki & C.W.Sm., 1973
 Crepidotus betulae Murrill, 1917
 Crepidotus bicolor Murrill, 1913
 Crepidotus boninensis (Hongo) E.Horak & Desjardin, 2004
 Crepidotus brasiliensis Rick, 1930
 Crepidotus bresadolae Pilát, 1948
 Crepidotus brunneomarginatus E.Horak, 2018
 Crepidotus brunneoroseus Courtec., 1994
 Crepidotus brunnescens Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus brunneus Hesler, 1975
 Crepidotus brunswickianus (Speg.) Sacc., 1891
 Crepidotus bufonius Velen., 1947
 Crepidotus bullulifer Singer, 1965
 Crepidotus byssinus T.Kasuya & Takah.Kobay., 2011

C 

Crepidotus calolepidoides Murrill, 1913
 Crepidotus calolepis (Fr.) P.Karst., 1879
 Crepidotus campylus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus candidus Capelari, 2006
 Crepidotus capreae Velen., 1947
 Crepidotus carneolus E.Horak, 2018
 Crepidotus carpaticus Pilát, 1929
 Crepidotus carpatorossicus Pilát, 1948
 Crepidotus caspari Velen., 1926
 Crepidotus catamarcae Singer, 1973
 Crepidotus caveatus (Berk. & M.A.Curtis) Murrill, 1916
 Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc., 1877
 Crepidotus chilensis E.Horak, 1964
 Crepidotus cinchonensis Murrill, 1913
 Crepidotus cinereipallens Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus cinnabarinus Peck, 1895
 Crepidotus cinnamomeus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus circinatus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus citri Pat., 1902
 Crepidotus citricolor Singer, 1952
 Crepidotus citrinus Petch, 1924
 Crepidotus coloradensis Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus commiscibilis (Berk. & M.A.Curtis) Murrill, 1916
 Crepidotus conchatus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus confertus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus connatus (Berk.) Murrill, 1916
 Crepidotus constans Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus contortus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus crataegi Velen., 1929
 Crepidotus cristatus Senn-Irlet & Immerzeel, 2003
 Crepidotus croceotinctus Peck, 1887
 Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc., 1887
 Crepidotus cuneiformis Pat., 1902
 Crepidotus cystidiosus Hesler & A.H.Sm., 1965

D 

Crepidotus decipiens Singer, 1973
 Crepidotus decurrens States, 1973
 Crepidotus defibulatus Singer, 1952
 Crepidotus dilutus E.Horak, 2018
 Crepidotus distortus Hesler & A.H.Sm., 1965

E 

Crepidotus eburneus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus eccentricus Murrill, 1917
 Crepidotus echinosporus Henn., 1895
 Crepidotus edulis Overeem, 1927
 Crepidotus effusus Pegler, 1977
 Crepidotus ehrendorferi Hauskn. & Krisai, 1989
 Crepidotus epibryus (Fr.) Quél., 1888
 Crepidotus epigloeus Singer, 1973
 Crepidotus eucalypti (Torrend) Singer, 1951
 Crepidotus eucalypticola Singer, 1977
 Crepidotus eucalyptorum Cleland, 1924
 Crepidotus euterpicola Senn-Irlet & de Meijer, 1998
 Crepidotus excentricus Murrill, 1917
 Crepidotus exoticus Velen., 1929

F 

Crepidotus fimbriatus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus flavescens Rick, 1961
 Crepidotus flavus Capelari, 2011
 Crepidotus flexuosus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus formosus (Quél.) Sacc. & Traverso, 1910
 Crepidotus forsteri (Speg.) Speg., 1891
 Crepidotus fraxini Velen., 1939
 Crepidotus fraxinicola Murrill, 1917
 Crepidotus fulvifibrillosus Murrill, 1917
 Crepidotus fulvotomentosus (Peck) Peck, 1887
 Crepidotus fumosifolius Murrill, 1913
 Crepidotus funalis Rick, 1938
 Crepidotus fungiphilus Hauskn. & Krisai, 2010
 Crepidotus furcatus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus fuscovelutinus E.Horak, 2018
 Crepidotus fuscus E.Horak, 2018
 Crepidotus fusisporus Hesler & A.H.Sm., 1965

G 

Crepidotus gayi Pilát, 1950
 Crepidotus geophilus (Murrill) Redhead, 1984
 Crepidotus gilvidus E.Horak, 2018
 Crepidotus graminum Velen., 1921
 Crepidotus guzmanii Singer, 1973
 Crepidotus haerens (Peck) Sacc., 1887

H 

Crepidotus haloxyli Samgina, 1982
 Crepidotus hamulatus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus harperi Singer, 1960
 Crepidotus helicus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus hemiphlebius (Berk. & M.A.Curtis) Murrill, 1916
 Crepidotus herbarum Peck, 1887
 Crepidotus herrerae Bandala & Montoya, 2008
 Crepidotus hirsutellus E.Horak, 1978
 Crepidotus hygrophanus Murrill, 1917

I 

Crepidotus ibericus (G.Moreno & Esteve-Rav.) Bandala, Esteve-Rav. & Montoya, 2008
 Crepidotus icterinus Singer, 1973
 Crepidotus igapoensis Singer, 1989
 Crepidotus improvisus (E.Horak) T.W.May & A.E.Wood, 1995
 Crepidotus inconspicuus E.Horak, 2018
 Crepidotus indicus A.M.Kumar & C.K.Pradeep, 2018
 Crepidotus isabellinus E.Horak, 2018

J 

Crepidotus juniperi Velen., 1947

K 

Crepidotus kangoliformis Desjardin & B.A.Perry, 2016
 Crepidotus kauffmanii Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus krieglsteineri Singer, 1988
 Crepidotus kubickae Pilát, 1949

L 

Crepidotus laceratus Pat., 1902
 Crepidotus lagenicystis Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus lanuginosus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus larsenii Pilát, 1948
 Crepidotus lateralipes E.Horak, 2018
 Crepidotus latifolius Peck, 1899
 Crepidotus lentinoides Earle, 1906
 Crepidotus levisporus Singer, 1973
 Crepidotus lingulatus Velen., 1929
 Crepidotus longicomatus Har.Takah., 2003
 Crepidotus longicystidiatus Capelari, 2011
 Crepidotus longicystis (Hesler & A.H.Sm.) Singer, 1973
 Crepidotus longisporus M.Lange, 1957
 Crepidotus longistriatus S.Imai, 1938
 Crepidotus luridus Singer, 1973
 Crepidotus luteicolor Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus luteolus Sacc., 1887
 Crepidotus luteoviridis Henn., 1899

M 

Crepidotus macedonicus Pilát, 1948
 Crepidotus maculans Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus malachioides Consiglio, Prydiuk & Setti, 2008
 Crepidotus malachius Sacc., 1887
 Crepidotus malenconii Courtec., 2009
 Crepidotus martinii Singer, 1955
 Crepidotus maximus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus melleus (Berk. & Broome) Petch, 1924
 Crepidotus mexicanus Singer, 1973
 Crepidotus microcarpus Malençon, 1975
 Crepidotus microsporus (P.Karst.) Pilát, 1948
 Crepidotus milleri Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus minutus (Peck) Murrill, 1916
 Crepidotus molfinoi Speg., 1926
 Crepidotus molliformis Singer, 1973
 Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude, 1857
 Crepidotus montanensis Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus montanus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus mucidifolius Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus muscigenus Velen., 1947
 Crepidotus mutabilis E.Horak, 2018

N 

Crepidotus nanicus E.Horak, 1978
 Crepidotus neocystidiosus P.G.Liu, 1995
 Crepidotus neotrichocystis Consiglio & Setti, 2008
 Crepidotus nephrodes (Berk. & M.A.Curtis) Sacc., 1887
 Crepidotus niveus Velen., 1947
 Crepidotus novae-zelandiae Pilát, 1950
 Crepidotus nyssicola (Murrill) Singer, 1973

O 

Crepidotus obfuscens Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus obscurus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus occidentalis Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus occultus E.Horak, 2018
 Crepidotus ochraceus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus odoratus Velen., 1947
 Crepidotus ostreatoides Henn. & E.Nyman, 1899

P 

Crepidotus pactolus Cooke ex Pilát, 1950
 Crepidotus pallidobrunneus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus pallidoluteus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus pallidus (Berk. & Broome) Knudsen, 2010
 Crepidotus palmarum Singer, 1952
 Crepidotus palodensis C.K.Pradeep & A.M.Kumar, 2018
 Crepidotus parasiticus Massee ex Pilát, 1950
 Crepidotus parietalis E.Horak, 1978
 Crepidotus parlatorei Singer, 1952
 Crepidotus parvulus Murrill, 1913
 Crepidotus paxilloides Singer, 1951
 Crepidotus payettensis Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus pedicellatus Velen., 1939
 Crepidotus phaeton (Cooke & Massee) Sacc., 1891
 Crepidotus phaseoliformis Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus pilatii Velen., 1929
 Crepidotus pilosiceps Singer, 1989
 Crepidotus pinicola M.Zang, 1999
 Crepidotus plumulosus E.Horak, 2018
 Crepidotus podocarpi Singer, 1952
 Crepidotus poincola Velen., 1939
 Crepidotus polylepidis Singer, 1962
 Crepidotus pouceensis Pilát, 1950
 Crepidotus praecipuus E.Horak, 2018
 Crepidotus praelatifolius Murrill, 1940
 Crepidotus prostratus Cleland, 1934
 Crepidotus pruni Velen., 1921
 Crepidotus pseudoantillarum Bandala, Montoya & M.Mata, 2008
 Crepidotus pseudoflammeus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus psychotriae Pat., 1902

Q 

Crepidotus quitensis Pat., 1893

R 

Crepidotus rainierensis Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus ramosus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus regularis Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus reniformis Velen., 1921
 Crepidotus rhizomorphus Burt, 1923
 Crepidotus ridleyi Massee, 1899
 Crepidotus roseibrunneus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus roseolus Singer, 1974
 Crepidotus roseoornatus Pöder & E.Ferrari, 1984
 Crepidotus roseus Singer, 1947
 Crepidotus rubriceps Singer, 1973
 Crepidotus rubriflavus Murrill, 1917
 Crepidotus rubrovinosus Bandala, Montoya & E.Horak, 2006
 Crepidotus rufidulus E.Horak, 2018
 Crepidotus rufofloccosus E.Horak, 2018

S 

Crepidotus salicinus Velen., 1947
 Crepidotus salmonicolor Cleland & Cheel, 1918
 Crepidotus sambuci Velen., 1922
 Crepidotus sarawakensis Pilát, 1950
 Crepidotus schizophylloides Henn., 1899
 Crepidotus schusteri Singer, 1989
 Crepidotus semiorbatus E.Horak, 2018
 Crepidotus sepiarius Peck, 1898
 Crepidotus septicoides (Singer) Singer, 1973
 Crepidotus serotinus Singer, 1962
 Crepidotus sikkimensis Locq. & Sarwal, 1983
 Crepidotus sinuosus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus smithii Hesler, 1975
 Crepidotus stenocystis Pouzar, 2005
 Crepidotus stercorarius Singer, 1952
 Crepidotus stipitatus Kauffman, 1918
 Crepidotus stratosus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus stromaticus (Cooke & Massee) Sacc., 1887
 Crepidotus subaffinis Pilát, 1950
 Crepidotus subapplanatus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus subaureifolius Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus subcroceitinctus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus subcuneiformis Murrill, 1913
 Crepidotus subelatinus (Murrill) Pegler, 1987
 Crepidotus subepibryus Pilát, 1948
 Crepidotus subepicrocinus Pilát, 1950
 Crepidotus subfibrillosus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus subfulviceps (Murrill) Aime, Vila & P.-A.Moreau, 2009
 Crepidotus subhaustellaris Cleland, 1924
 Crepidotus sublatifolius Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus sublevisporus Singer, 1952
 Crepidotus subluteus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus submollis Murrill, 1912
 Crepidotus subsapidus Murrill, 1912
 Crepidotus substipitatus Murrill, 1913
 Crepidotus sububer Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus subverrucisporus Pilát, 1948
 Crepidotus sulcatus Murrill, 1913
 Crepidotus sulphurinus Imazeki & Toki, 1954

T 

Crepidotus tahquamenonensis Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus tener Henn., 1896
 Crepidotus tennesseensis Hesler, 1975
 Crepidotus terrestris S.Imai, 1938
 Crepidotus thermophilus (Singer) Aime, T.J.Baroni & O.K.Mill., 2002
 Crepidotus tirolensis Pilát, 1939
 Crepidotus tjibodensis Henn., 1899
 Crepidotus tobolensis Kapitonov, Biketova & Zmitr., 2019
 Crepidotus togoensis Henn., 1895
 Crepidotus trulliformis E.Horak, 2018
 Crepidotus trullisporus Pegler, 1977
 Crepidotus truncatus Petch, 1924
 Crepidotus tucumanus E.Horak, 1964
 Crepidotus tuxtlae Singer, 1973

U 

Crepidotus unicus Hesler & A.H.Sm., 1965

V 

Crepidotus valdivianus E.Horak, 1964
 Crepidotus valvatus Velen., 1947
 Crepidotus variabilis (Pers.) P.Kumm., 1871
 Crepidotus variegatus E.Horak, 2018
 Crepidotus variicolor Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus variisporus Singer, 1952
 Crepidotus velenovskyi Pilát, 1949
 Crepidotus versutus Peck, 1887
 Crepidotus villosus Hesler & A.H.Sm., 1965
 Crepidotus virgineus Har.Takah., 2003
 Crepidotus viridipyllus Hesler, 1975
 Crepidotus viscidiphyllus Hesler, 1975
 Crepidotus viticola S.Imai, 1938
 Crepidotus volubilis C.K.Pradeep & A.M.Kumar, 2018
 Crepidotus vulgaris Hesler & A.H.Sm., 1965

X 

Crepidotus xanthocephalus Singer, 1973
 Crepidotus xanthophaeus Singer, 1973
 Crepidotus xerotoides Speg., 1921

Y 

Crepidotus yungicola Singer, 1973

Z 

Crepidotus zingiberaceicola Henn., 1897

Примітки

Посилання 
 

 
Крепідот
Крепідот